Эдуа́рд Васи́льевич Шемяко́в (род. 30 сентября 1975, село Игнатполь, Овручский район, Житомирская область, УССР, СССР) — российский серийный убийца, орудовавший в Санкт-Петербурге в 1996—1998 годах. Совершил 10 убийств и 2 покушения на убийство. Перед убийством насиловал своих жертв. Убивал всегда с особой жестокостью, расчленял и обезглавливал тела. Как минимум в одном случае занимался каннибализмом.

Биография 
Эдуард Шемяков родился в 1975 году. После школы ушёл в армию, проходил срочную службу в погранвойсках в городе Кувшинская Салма. По некоторым данным, в армии подвергался издевательствам со стороны старослужащих. По возвращении домой в Санкт-Петербург работал охранником, увлекался компьютерной техникой. Шемяков часто страдал головными болями. В личной жизни Шемяков испытывал проблемы, не имел контактов с девушками. Проживал будущий серийный убийца совместно с родителями.

Посмотрев фильм «А зори здесь тихие», Шемяков непонятно почему решил убивать женщин. Фильм, скорее всего, здесь абсолютно ни при чём, а имело место явление, называемое импринтингом. Все убийства Шемяков совершал на окраинах Санкт-Петербурга или за городом. Самой младшей из его жертв было всего 11 лет. В двух случаях нападение не закончилось убийством. В первом случае Шемякова спугнул прохожий, а во втором он отпустил жертву добровольно и попросил её сообщить милиции его приметы, вероятно, понимая свою опасность. Маньяк был пойман после убийства подруги своей сестры. Мать Шемякова обнаружила в собственном холодильнике недоеденные куски человеческого мяса. Она вызвала милицию и по возвращении домой маньяк был задержан сотрудниками милиции. Предупреждённый соседом о засаде в его квартире, Шемяков сказал, что ему уже всё равно и действительно направился прямо в руки милиционеров.

Эксперты обнаружили у Шемякова параноидную шизофрению (сам маньяк говорил, что убивать людей и топить их головы ему приказывали «глаза в воде»). В результате этого он был признан невменяемым и отправлен в 2002 году на принудительное лечение. Родственники жертв неоднократно пытались обжаловать решение суда, но безрезультатно.

Примечания

Ссылки 
 Шемяков, Эдуард Васильевич 
 Николай Пономаренко. Изверги 
 Кровавый Эдик 

Серийные убийцы России
Насильники России
Преступники Санкт-Петербурга
Серийные убийцы 1990-х годов
Убийцы детей
Людоеды
Преступники, признанные невменяемыми